Výraz Kóšú může znamenat:

 jeden z názvů starobylé japonské provincie Kai (zapisovaný japonskými znaky )
 jeden z názvů starobylé japonské provincie Hjúga (zapisovaný japonskými znaky )